Ascogrammitis är ett släkte av stensöteväxter. Ascogrammitis ingår i familjen Polypodiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kärlväxter
Ascogrammitis